Clausenheim steht für:
 Clausenheim (Adelsgeschlecht), schleswig-holsteinisches Adelsgeschlecht
 Clausenheim (Toddin), Wohnplatz  der Gemeinde Toddin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Bernhard von Clausenheim (1650–1710), deutscher Verwaltungsjurist und Domherr

 Johann von Clausenheim (1653–1720), deutscher Hochschullehrer und Finanzpolitiker

 Johann Heinrich von Clausenheim (1713–1771), deutscher Domherr